Love Me Tender, une chanson écrite par Ken Darby pour Elvis Presley en 1956.
Love Me Tender, en français Le Cavalier du crépuscule, un film américain de Robert D. Webb sorti en 1956.
Love Me Tender, un téléfilm britannique de Patrick Harkins diffusé en 1997.
Love Me Tender, un album de B.B. King.